Herman van den Bergh (stadhouder) (1558 - 1611), stadhouder van Opper-Gelre
 Herman van den Bergh (dichter) (1897-1967)

Zie ook:
 Herman van den Berg 1968, Zuid-Afrikaans ingenieur, zanger en fotograaf